John Austin puede referirse a:
 J. L. Austin (1911-1960), filósofo.
 John Austin (jurista) (1790-1857).

 John Austin (soldado) (1801–1803), activo en los primeros asentamientos de Texas mexicano.
 John Austin (político) (* 1944), del Partido Laborista, MP desde 1992.
 John Austin (1613–1669), escritor católico inglés.
 John Austin (autor), autor británico especializado en propaganda de la IIGM.
 John Arnold Austin (1905–1941), suboficial de la Armada de los Estados Unidos.
 John Austin (cantante), cantante de EE. UU.
 Johnny Austin, músico de EE. UU.
 John Austin (baloncestista) (* 1944), profesional de EE. UU.
 John Austin (tenista)
 Sir John Austin, 1er Baronet, político británico, MP de Osgoldcross, 1886–1906.
 John Austin (salteador), última persona colgado en la horca en la famosa Tyburn, Londres.
 John Gardiner Austin, secretario colonial de Hong Kong.
 John Austin (obispo), obispo de Aston.
 John P. Austin, decorador de set de EE. UU.